Torres Novas ist der Name folgender Orte:

* Torres Novas (Brasilien), Stadt in Brasilien
 Torres Novas (Portugal), Stadt in Portugal
 Torres Novas (Salvador), Gemeinde in Portugal
 Torres Novas (Santa Maria), Gemeinde in Portugal
 Torres Novas (Santiago), Gemeinde in Portugal
 Torres Novas (São Pedro), Gemeinde in Portugal